IVC pode significar:

 International Vale Tudo Championship - Extinta organização de MMA.
 Instituto Verificador de Circulação - Entidade nacional e oficial, sem fins lucrativos, responsável pela auditoria de jornais e revistas no Brasil.
 IVC - Starwars 1

Desambiguações de siglas